Kelvinhathor III est la quatorzième histoire de la série Les Centaures de Pierre Seron. Elle est publiée directement dans l'album éponyme en 1989. Il s'agit du deuxième crossover après Le Volcan d'or avec la série Les Petits hommes du même auteur.

Univers

Synopsis 
Les petits hommes et les centaures s'unissent pour déjouer les tentatives d'assassinat du fils du pharaon Kelvinhathor III.

Personnages 
 Aurore et Ulysse, deux centaures cherchant à rejoindre l'Olympe.
 Régis Renaud, petit homme envoyé en Égypte antique après avoir contrarié les chérubins contrôlant la  porte permettant aux centaures de voyager dans le temps.
 Kelvinhathor III, pharaon régnant au

Historique 
La réalisation des planches a eu lieu en  1989 d'après la signature de Seron figurant au bas de celle-ci. Elle n'a pas été prépubliée dans le journal de Spirou, contrairement aux autres histoires de la série.

Publication

Album 
L'histoire est publiée directement en 1989 dans l'album éponyme (Soleil Editions) qui comprend également Le Trophée du bestiaire et Trésor de guerre. Il a été republié par Jourdan en 1991. L'album porte le numéro 3 mais il s'agit en réalité du  de la série publiée si l'on tient compte des différents éditeurs.

Liens externes 

Histoire des Centaures
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée pour la première fois en 1989